Wieber est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jordyn Wieber (née en 1995), gymnaste artistique américaine
 (né en 1984), producteur de film et d'effets spéciaux américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme